Carl Jacobsson eller Carl Jacobson kan syfta på:

 Carl Jacobson (politiker) (1878–1938), riksdagsman för Bondeförbundet
 Carl Jacobson (skådespelare) (född 1973), svensk skådespelare
 Carl Agnar Jacobsson (1884–1942), svensk tecknare och illustratör med signaturen Jac
 Carl August Jacobsson (1897–1985), svensk företagsledare
 Carl-Olof Jacobson (1929–2018), zoolog

Se även 
 Carl Jakobsson (född 2000), svensk ishockeyspelare
 Carl Jakob Jakobson (1839–1907), svensk godsägare och politiker